ABA Liga 2013-2014, competizione di pallacanestro
Jadranska Liga 2013-2014, competizione di pallanuoto